Cet article reprend le palmarès par nation de la Coupe du monde de beach soccer. Le tenant du titre est le Portugal.

Premières finales et victoires

Nations titrées 
Le Brésil détient le record de victoires dans la compétition avec 13 succès. Seule la France, le Portugal et la Russie ont réussi à contrarier cette suprématie.

Nombre de participations 
Le tableau suivant classe tous les concurrents ayant pris part à une phase finale par nombre de participations. Le Brésil est le seul pays à avoir disputé chaque phase finale depuis la première édition de 1995 jusqu'à celle de 2015.

Classement selon le tour atteint

Équipes par ordre de première participation

Notes et références 

Coupe du monde de beach soccer